Il doppio del torneo di tennis Denver Open 1973, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Arthur Ashe e Roscoe Tanner che hanno battuto in finale Tom Okker e Marty Riessen 3–6, 6–3, 7–6.

Teste di serie 

 Tom Okker /  Marty Riessen (finale)
 Ken Rosewall /  Fred Stolle (semifinali)
 Arthur Ashe /  Roscoe Tanner (campioni)

 Mark Cox /  Graham Stilwell (semifinali)
 Pierre Barthes /  Roger Taylor (primo turno)
 Tom Gorman /  Erik Van Dillen (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Denver Open 1973